Adam Smith může být:

 Adam Smith (1723–1790) – skotský ekonom a filosof
 Adam Smith (politik) (* 1965) – americký politik
 Adam Smith (lední hokejista) (* 1976) – kanadský lední hokejista